Квинт Юлий Балб (Qintus Iulius Balbus) е име на:

 Квинт Юлий Балб, суфектконсул 85 г.
 Квинт Юлий Балб, суфектконсул 129 г.